Прибре́жный — бывший посёлок в Рязанской области России, включённый в состав посёлка городского типа Шилово. Расположен на правом берегу Оки, примерно в 2 км севернее основного жилого массива Шилово.

История 
У посёлка найдены остатки поселений племён рыболовов и охотников. Также найден Кулаковский могильник —поселение племени поздняковской культуры бронзового века (второе тысячелетие до нашей эры). В XII веке появляются небольшие средневековые сельские поселения в районе посёлка. В 1920 годах рядом с посёлком раскопан Добрынин курган. 

На 1941 год назывался совхоз «Пролетарский». Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 10 января 1966 года посёлок совхоза «Пролетарский» был переименован в посёлок Прибрежный. Наименование речной пристани Пролетарский и переправы сохранились. 

30 декабря 1969 года, на основании решения Исполнительного комитета Рязанского областного Совета депутатов, посёлок Прибрежный включён в черту посёлка городского типа Шилово.

Улицы: Береговая, Зелёная, Новостройка, Новая, Животноводов.

Примечания

Ссылки 
История и достопримечательности районного центра Шилово Рязанской области 

Исчезнувшие населённые пункты Рязанской области
Шиловский район